Sdružení států je pojem, který může označovat více forem vztahů mezi státy: 
 Konfederace států – volnější svazek, jehož členové zůstávají subjekty mezinárodního práva, avšak pro některé ze základních kompetencí státu zřizují společné orgány (může fungovat jako měnová unie, politická unie atd.)
 Federace států – složený stát, jehož dílčí části se označují jako státy, ačkoliv nejsou subjekty mezinárodního práva nebo jsou jen v omezené míře
 Mezinárodní organizace států – všechny ostatní typy spolčování států do organizací, na něž však nejsou přenášeny obvyklé role státu; může jít jak o organizace, které sdružují jen státy, tak o organizace, jejichž členy mohou být i subjekty jiných typů
 Personální unie států – formálně samostatné monarchistické státy spojené osobou panovníka. Volnější obdobou je dynastická unie
 Reálná unie – unie států, které sdílejí některé státní instituce, ale nejsou přímo spojeny do jednoho celku; zpravidla jde o monarchistickou analogii konfederace

Související články 
sdružení, spolek, unie, asociace